Crepidostomum (лат.) — род паразитических плоских червей из семейства Allocreadiidae. Представители рода заражают широкий спектр видов пресноводных рыб, преимущественно из семейств лососёвых, колюшковых, бычковых и немахеиливых. Распространены повсеместно на территориях различных континентов. Этот род по различным классификациям насчитывает до 30 и более видов.

Описание 
Субтерминальная ротовая присоска окружена шестью мышечными сосочками; вентролатеральные сосочки ушковидные. Ротовое отверстие находится на брюшной стороне. Пищевод короткий, раздваивается примерно посередине между присосками. Семенники располагаются друг за другом по средней линии тела; овальной или неправильной формы и слегка изрезанные. Половая бурса протягивается от бифуркации кишечника до уровня переднего края яичника; тонкостенная, утолщена в проксимальной части. Половое отверстие медианное. Яичник субмедианный, обычно смещён влево. Матка в пределах между брюшной присоской и передним семенником. Желточник фолликулярный; фолликулы распределены в двух боковых полях, лежащих как спереди, так и сзади тела от заднего края глотки до заднего конца тела, обширно заполняя посттестикулярное пространство. Выделительный пузырь трубчатый, I-образный.

Типовой вид: .

Классификация 
Официальный реестр зоологической номенклатуры Zoobank в списке видов рода Crepidostomum приводит следующие:
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Согласно Каталогу Жизни кладограмма этого рода выглядит следующим образом:

Несколько последних таксономических пересмотров (Atopkin et al., 2020; Vainutis et al., 2021) рода Crepidostomum указали на необходимость обновления классификации некоторых видов и восстановления валидности родов Stephanophiala Nicoll, 1909 и Acrolichanus Ward, 1917.
Таким образом, виды, ранее считавшиеся представителями единого рода Crepidostomum Braun, 1900, теперь распределены по трём самостоятельным родам: Crepidostomum, Stephanophiala и Acrolichanus. На данный момент род Crepidostomum sensu stricto включает пять видов, обитающих на территории Евразии.

Источник 
 Atopkin DM, Sokolov SG, Vainutis KS, Voropaeva EL, Shedko MB, Choudhury A (2020) Amended diagnosis, validity and relationships of the genus Acrolichanus Ward, 1917 (Digenea: Allocreadiidae) based on the 28S rRNA gene, and observations on its lineage diversity. Systematic Parasitology, 97, pp. 143-156. 10.1007/s11230-020-09901-z
Vainutis KS, Voronova AN, Urabe M (2021) Systematics of Crepidostomum species from the Russian Far East and northern Japan, with description of a new species and validation of the genus Stephanophiala. Parasitology International, Volume 84, 102412. https://doi.org/10.1016/j.parint.2021.102412